Бори́с Дубро́вин:
 Дубровин, Борис Анатольевич (1950—2019) — советский и российский математик, профессор.
 Дубровин, Борис Саввович (1926—2020) — советский поэт, поэт-песенник и писатель.